Somme-Leuze is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Namen. De gemeente telt ongeveer 5500 inwoners en ligt op een hoogte van 189 meter.

Kernen

Deelgemeenten

Overige kernen

In de gemeente liggen nog enkele dorpen en gehuchten verspreid, zoals Rabosée, Moressée, Chardeneux en Somal.

Aangrenzende gemeenten

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1970=volkstellingen, 1976= inwoneraantal op 31 december

Demografische evolutie van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Geschiedenis 

Op de Ferrariskaart uit de jaren 1770 staat het dorp weergegeven als Grande Somme gelegen langs het riviertje de Somme. Ten westen toont de kaart een gehuchtje Leuze. Ten noordoosten ligt Petite-Somme langs de Somme. Op het einde van het ancien régime werd Somme-Leuze een gemeente. De gemeente werd in 1813 opgeheven en bij Eneilles gevoegd, maar in 1819 weer opgericht. In 1977 werd Somme-Leuze de naam voor de grote fusiegemeente.

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976

Bestuur 
Valérie Lecomte volgde in oktober 2014 Willy Borsus op als burgemeester. Borsus, die ook federaal minister is, besloot te verhuizen naar Marche-en-Famenne.

Zie ook 
 Lijst van beschermd erfgoed in Somme-Leuze

Externe link 
 Gemeente Somme-Leuze

Plaats in Namen (provincie)